Аво́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 34 км на південний захід від Пуатьє, 38 км на схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Авон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Авон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр